Boston and Maine Railroad Depot bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Boston and Maine Railroad Depot (Reading, Massachusetts), NRHP-ID: 84002509
 Boston and Maine Railroad Depot (Stoneham, Massachusetts), NRHP-ID: 84002510